Geografia:
Maó és la capital de l'illa de Menorca.
 Construcció:
 Un maó (construcció) és un bloc d'argila o altres materials utilitzat a la construcció.
Maó refractari